Сезон 2002/2003 стал для Атлетико Мадрид 66-м Чемпионате Испании. Это был первый сезон для команды в высшем дивизионе после двулетнего отсутствия. Возвращение в Ла Лигу завершилось для команды 12-м местом в таблице.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

22.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

6.900.000

Зима 

0

Общие убытки:22.500.000

Общая прибыль:6.900.000

Разница:15.600.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Мальорка» получила право участвовать в кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Кубок Испании

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид